Абдаллах Ібн-Мухаммед:
 Абдаллах Ібн-Мухаммед (1846 (1843) — 1899) — один з керівників національно-визвольного руху в Судані.
 Абдаллах Ібн-Мухаммед (IX — X ст.) — сьомий емір Кордови.